Chauffour kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chaufour-Notre-Dame, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Chauffour-sur-Vell, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Chauffour-lès-Étréchy, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Chauffour-lès-Bailly, departementet Aube i regionen Grand Est,